Elisabeth Schwarzkopf - uma cantora de ópera alemã.
Norman Schwarzkopf - um general da reserva do Exército dos Estados Unidos.
Desambiguações de sobrenomes